La stagione 2004 della Superfund Euro Formula 3000 fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 10 differenti team e 25 differenti piloti. La serie venne vinta dal pilota olandese Nicky Pastorelli.

La pre-stagione

Calendario 
La prima stesura del calendario venne resa nota il 6 novembre 2003. Prevedeva 10 appuntamenti, con inizio sul Circuito di Sakhir il 19 marzo, e la conclusione a Cagliari. A causa della non conclusione dei lavori sul circuito di Sakhir si decise di aprire la stagione il 2 maggio con gare a Pergusa. La conclusione venne fissata a Dubai, il 28 novembre. Successivamente la prima gara venne spostata a Brno. Infine saltarono le due ultime gara di Cagliari e Dubai, che vennero rimpiazzate da un weekend con doppio appuntamento al Nürburgring.

Piloti e team

Tutti utilizzano vetture Lola telaio (Lola T99/50) spinte da motori Zytek.

Montepremi
Al vincitore della serie viene garantita la Superlicenza e un test con una vettura di Formula 1. In ciascuna gara al primo va un premio di 10.000 €, al secondo uno di 5.000 e al terzo uno di 3.000.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica scuderie

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato 1P=parte dalla pit lane

Note

 06
Euro Formula